Neffe steht für:

 Neffe, männlicher Verwandter, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Neffe und Nichte

Neffe ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Neffe (* 1956), deutscher Journalist

 Roland Neffe (* 1970), deutscher Jazzmusiker, Komponist und Dozent

Siehe auch:
 Neve (Begriffsklärung)